7. mistrovství Evropy v basketbalu žen proběhlo v dnech 3. – 11. 6. v Sofii v Bulharsku.

Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, rozdělených do dvou pětičlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupili do finálové skupiny, kde se hrálo o medaile. Týmy, které v základních skupinách skončily na čtvrtém a pátém místě hrály o 7. - 10. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Rumunsko -  Maďarsko 55:46 (27:18)

3. června 1960 (16:00) – Sofie

 SSSR -  Jugoslávie 78:35 (29:18)

3. června 1960 (17:15) – Sofie

 SSSR -  Belgie 89:44 (43:18)

4. června 1960 (16:00) – Sofie

 Jugoslávie -  Maďarsko 56:50 (32:26)

4. června 1960 (17:15) – Sofie

 Jugoslávie -  Rumunsko 59:46 (27:22)

5. června 1960 (16:00) – Sofie

 Maďarsko -  Belgie 53:41 (28:16)

5. června 1960 (17:15) – Sofie

 SSSR -  Maďarsko 77:32 (35:16)

6. června 1960 (16:00) – Sofie

 Rumunsko - Belgium 48:38 (19:23)

6. června 1960 (17:15) – Sofie

 Jugoslávie -  Belgie 57:39 (21:20)

7. června 1960 (16:30) – Sofie

 SSSR -  Rumunsko 60:40 (30:18)

7. června 1960 (17:45) – Sofie

Skupina B 

 Bulharsko -  Nizozemsko 87:39 (53:19)

3. června 1960 (19:30) – Sofie

 ČSR -  Polsko 64:49 (19:33)

3. června 1960 (20:30) – Sofie

 Polsko -  Nizozemsko 55:36 (28:15)

4. června 1960 (18:30) – Sofie

 ČSR -  Itálie 71:40 (35:21)

4. června 1960 (19:45) – Sofie

 Itálie -  Nizozemsko 58:42 (27:22)
 
5. června 1960 (18:30) – Sofie

 Bulharsko -  Polsko 66:45 (31:22)

5. června 1960 (19:45) – Sofie

 Bulharsko -  Itálie 55:35 (32:12)

6. června 1960 (18:30) – Sofie

 ČSR -  Nizozemsko 76:44 (37:29)

6. června 1960 (19:45) – Sofie

 Bulharsko -  ČSR 53:51 (22:22)

7. června 1960 (19:00) – Sofie

 Polsko -  Itálie 51:45 (26:16)

7. června 1960 (20:15) – Sofie

Finále 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Polsko -  Rumunsko 50:45 (28:24)
 
9. června 1960 (17:00) – Sofie

 Bulharsko -  Jugoslávie 47:45 (25:22)

9. června 1960 (18:15) – Sofie
 
 SSSR -  ČSR 58:56 (30:28)

9. června 1960 (19:30) – Sofie

 SSSR -  Polsko 71:26 (36:10)

10. června 1960 (17:00) – Sofie

 Bulharsko -  Rumunsko 72:51 (35:21)

10. června 1960 (18:15) – Sofie

 ČSR -  Jugoslávie 74:47 (35:28)

10. června 1960 (19:30) – Sofie

 ČSR -  Rumunsko 74:39 (44:16)

11. června 1960 (16:00) – Sofie

 Polsko -  Jugoslávie 52:45 (24:28)

11. června 1960 (17:15) – Sofie

 SSSR -  Bulharsko 52:50pp (13:22, 45:45)

11. června 1960 (18:30) – Sofie

O 7. - 10. místo 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Itálie -  Belgie 49:37 (28:22)

9. června 1960 (8:30) – Sofie

 Nizozemsko -  Maďarsko 48:38 (24:21)

9. června 1960 (9:45) – Sofie

 Nizozemsko -  Belgie 53:44 (28:27)

10. června 1960 (9:30) – Sofie

 Itálie -  Maďarsko 56:55 (28:31)

11. června 1960 (9:30) – Sofie

Soupisky 
1.  SSSR

2.  Bulharsko

3.  ČSR

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (cs) Archiv časopisů
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství Evropy v basketbalu žen
Basketbal v roce 1960
Basketbal v Bulharsku
Sportovní události v Sofii
Sport v Bulharsku v roce 1960
Sport v Evropě v roce 1960